Anker-ház, más néven Anker-palota, épület Budapest VI. kerületében (1908–1910)
Anker-ház, épület Kaposvár Fő utcáján (1913)